Intern kan syfta på:

Intern – fånge på fängelse eller liknande anstalt; inspärrad person
Internalisering –  införlivning av andras tankar, värderingar och reaktionssätt i den egna personen
Internalisering (nationalekonomi) – i ekonomisk teori att externa effekter omvandlas till interna ekonomiska effekter